Canada
 Redwater – città dell'Alberta
 Redwater – fiume dell'Alberta
 Stati Uniti d'America
 Redwater – census-designated place della Contea di Leake, Mississippi
 Redwater – fiume del Montana, affluente del Missouri
 Redwater – città della Contea di Bowie, Texas